Междузоналният турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас) се състои от 12 до 31 юли 1982 г. в едноименния град. Това е 12-ият по ред турнир, който се провежда не както дотогава в 2, а в 3 отделни града - Лас Палмас (Испания), Толука (Мексико) и Москва.

Класиралите се на първите 2 места от 33-те състезания продължават борбата за световната титла в "Турнира на претендентите". От Лас Палмас това са Золтан Рибли и Василий Смислов.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 107, 539. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите от турнира на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Испания
История на Канарските острови
Спорт в Лас Палмас де Гран Канария